Bibbiano ima više značenja:
 Bibbiano, Arezzo
 Bibbiano, Reggio Emilia
 Bibbiano, Siena